Palazzo del Monte di Pietà è il nome dato a numerosi edifici storici in Italia che furono sede di un monte dei pegni; tra essi:
Palazzo del Monte di Pietà (Busseto)
Palazzo del Monte di Pietà (Crema)
Palazzo del Monte di Pietà (Livorno)
Palazzo del Monte di Pietà (Messina)
Palazzo del Monte di Pietà (Milano)
Palazzo del Monte di Pietà (Napoli)
Palazzo del Monte di Pietà (Padova)
Palazzo del Monte di Pietà (Palermo)
Palazzo del Monte di Pietà Sant'Agata, Catania
Palazzo del Monte di Pietà (Roma)
Palazzo del Monte di Pietà (Treviso)
Palazzo del Monte di Pietà (Vicenza)

Pagine correlate 
Monte di Pietà (disambigua)